НБА Ол-стар викенд 2022. је одржан од 18. до 20. фебруара 2022. године у Кливленду, граду у америчкој држави Охајо. Сви садржаји су се одиграли у дворани Рокет мортгејџ филдхаус, на домаћем терену Кливленд кавалирса. Кливленд је претходно домаћин НБА Ол-стар манифестације био још једном — 1997. године.

НБА такмичење у закуцавањима 
Жири су чинила петорица некадашњих НБА кошаркаша: Доминик Вилкинс, Ајзеја Томас, Клајд Дрекслер, Дејвид Робинсон и Џулијус Ирвинг. Вилкинс је и сам био победник овог такмичења у два наврата — 1985. и 1990. године.

Победник за 2022. годину био је Оби Топин, играч Њујорк никса. Он је претходне године био финалиста овог такмичења.

НБА такмичење у брзом шутирању тројки 
Међу овогодишњим такмичарима нашло се пет дебитаната, али није било ниједног ранијег победника. По трећи пут су се надметали Си Џеј Маколум и Зак Лавин, док је Треј Јанг забележио друго учешће.

Пропозиције такмичења су остале исте као и прошле године. Победник је био Карл Ентони Таунс, играч Минесота тимбервулвса. Таунс је тако постао први центар који је икада освојио ово такмичење.

НБА Ол-стар меч 

НБА Ол-стар драфт је одржан 10. фебруара 2022. године.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА ол-стар викенд
Сезона 2021/22. у америчкој кошарци